Таможенный представитель (таможенный брокер) () — лицо, уполномоченное импортёром для совершения операций на таможне при ввозе товаров. Таможенные представители могут быть специально наняты импортёрами,  торговыми органами для таможенной очистки товаров или быть аффилированными организациями с транспортно-экспедиторскими компаниями или судоходными линиями или другими перевозчиками. Таможенный представитель действует от имени импортёра и за его счёт, совершая все предусмотренные законодательством соответствующей страны действия для легального ввоза в страну товаров. В большинстве стран таможенный представитель действует на основании лицензии. 

В Российской Федерации – юридическое лицо, уполномоченное Федеральной таможенной службой на совершение таможенных операций от имени и по поручению заинтересованного лица (декларанта) в Российской Федерации. ФТС ведет реестр таможенных представителей, а таким компаниям выдает свидетельство о включении в реестр. Свидетельство о включении в реестр действует бессрочно при условии своевременной уплаты таможенных пошлин и платежей.

Деятельность таможенных представителей в России регулируется законодательством Евразийского экономического союза (Таможенный кодекс ЕАЭС) и Федеральным законом № 289 от 03.08.2018 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Взаимоотношения таможенных представителей с декларантами (как физическими, так и юридическими лицами) строятся на договорной основе. Декларант может самостоятельно заниматься таможенным оформлением при наличии достаточной компетенции – пользование услугами таможенного представителя не является обязательным условием ведения внешнеэкономической деятельности. Хотя периодически выдвигаются идеи ограничить право декларировать товары.

Услуги таможенного представителя 
В сферу компетенций таможенного представителя входят такие процедуры:

 определение кода перевозимого товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
 расчет таможенной стоимости товара;
 заполнение декларации на товар;
 оплата таможенных пошлин и платежей (если это предусмотрено договором между таможенным представителем и декларантом);
 представление интересов декларанта в таможенных органах и пр.

Условия для получения статуса таможенного представителя 
Ст. 347 ФЗ №289, а также ст. 402 ТК ЕАЭС устанавливают условия, по которым юридическое лицо может быть включено в реестр таможенных представителей. Условия таковы:

 размер страховой суммы должен составлять не менее 20 млн рублей;
 размер обеспечения исполнения обязанностей составляет не менее 500 тыс. Евро;
 компания не является казенным предприятием, организацией или государственным унитарным предприятием;
 компания исполнила постановления по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
 за компанией не числится долгов по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
 компания должна быть зарегистрирована  в «Личном кабинете участника ВЭД» на сайте ФТС.

Для включения в реестр компания, если она соответствует приведенным условиям,  обращается в ФТС с заявлением о включении в реестр таможенных представителей, содержащим сведения, предусмотренные указанным Федеральным законом, и представляет документ, установленный подпунктом 1 пункта 1 статьи 402 Кодекса Союза.

При исключении из реестра таможенных представителей компания вправе вновь подать заявку на включение в него. Такая заявка рассматривается ФТС в течение 30 дней.

Солидарная ответственность 

ФЗ №289 устанавливает солидарную ответственность для таможенных представителей в сфере внешнеэкономической деятельности. Это значит, что таможенный представитель несет одинаковую с декларантом обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Другие детали 

 По состоянию на 25 февраля 2019 года в реестр таможенных представителей ФТС внесено 495 юридических лиц;
 Исключение из реестра ФТС фактически означает заморозку деятельности компании, связанную с таможенными представлением, поэтому некоторые юридические лица создают дочерние предприятия, на которые также получают свидетельство о включении в реестр;
 Таможенный представитель вправе уплачивать пошлины и платежи за ввоз товаров для личного пользования физическими лицами (если это закреплено договором), за исключением ввоза транспортных средств.

См. также 

 Таможенный перевозчик
 Таможенный склад
 IT-технологии в таможенном оформлении спасут бизнес, но не людей

Примечания 

Таможенное дело